Binuang – kecamatan w prowincji Banten, w Indonezji
 Binuang – kecamatan w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Binuang – wieś w prowincji Banten, w Indonezji
 Binuang – wieś w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Binuang – wieś w prowincji Borneo Północne, w Indonezji
 Binuang – wieś w prowincji Borneo Wschodnie, w Indonezji
 Binuang – wieś w kabupatenie Bone, w prowincji Celebes Południowy, w Indonezji
 Binuang – wieś w kabupatenie Barru, w prowincji Celebes Południowy, w Indonezji
 Binuang – wieś w prowincji Celebes Środkowy, w Indonezji
 Binuang – wieś w prowincji Celebes Zachodni, w Indonezji